И́горь Алекса́ндрович Козло́в:
 Козлов, Игорь Александрович (1952—2012) — скульптор, заслуженный художник Российской Федерации.
 Козлов, Игорь Александрович (род. 1956) — врач, доктор наук, профессор.